Manzanilla borde puede referirse a:
El nombre común de la planta Anacyclus clavatus.
El nombre común de la planta Anthemis arvensis.
El nombre común de la planta Anthemis cotula.
El nombre común de la planta Helichrysum stoechas
El nombre común de la planta '''''Santolina chamaecyparissus.